El topónimo Broadland puede hacer referencia a:

 el distrito de Broadland, en el condado de Norfolk (Inglaterra);
 dos lugares ubicados en el estado de Dakota del Sur (Estados Unidos):
 el pueblo de Broadland;
 el municipio de Broadland.